Шихлинская:

 Шихлинская, Нигяр Гусейн-Эфенди кызы (1871/1878—1931) — первая азербайджанская сестра милосердия.
 Шихлинская, Сабина Александровна (род. 1962) — художник, независимый куратор.